Vimieiro peut désigner :
au Portugal :
Vimieiro, paroisse civile de la municipalité d'Arraiolos, située dans le district d'Évora et la région de l'Alentejo ;
Vimieiro, paroisse civile de la municipalité de Braga, située dans le district de Braga et la région Nord ;
Vimieiro, paroisse civile de la municipalité de Santa Comba Dão, située dans le district de Viseu et la région Centre.

Voir aussi
Page d'homonymie Vimeiro.